Жан-Марк Барр — французький актор та режисер
 Раймон Барр (1924–1999) — французький політик, прем'єр-міністр Франції у 1976–1981 роках

Барр — місто, штат Массачусетс
 Барр — місто, штат Нью-Йорк
 Барр — місто (), штат Вермонт
 Барр — місто (), штат Вермонт
 Барр — місто, штат Вісконсин
 Барр — переписна місцевість, штат Массачусетс

Барр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Барр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн

Див. також 
 Баре
 Бар
 Барре (значення)